Stockland bezeichnet:

 Stockland (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Stockland (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stockland (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern

 Stockland (Devon), Ort in England
 Stockland (Illinois), Ort im Iroquois County, Illinois, Vereinigte Staaten

 Stockland (Unternehmen), australisches Unternehmen